«Slumber Party» () — песня в стиле R&B известной американской певицы Бритни Спирс. Песня была выпущена 16 ноября 2016 года в качестве второго сингла девятого студийного альбома певицы. Песня была написана Бритни Спирс совместно с Мэтью Бернсом, Джулией Майклз Джо Джиниак и Gerald Gillum. Продюсером выступил Мэтью Бернс. В песне рассказывается о пижамной вечеринке с выпивкой и другими развлечениями. Кроме Бритни Спирс в клипе также приняла участие американская певица Тинаше.

Ссылки 
 http://www.hotnewhiphop.com/britney-spears-slumber-party-feat-tinashe-new-song.1971933.html
 http://britneyspears.breatheheavy.com/justin-tranter-britney-can-write-the-f-out-of-a-song/
 http://www.idolator.com/7533856/britney-spears-studio-new-music-cigarettes-marlboros-photo

Песни 2016 года
Песни Бритни Спирс
Песни, написанные Джулией Майклз